

Geografia

Austria 
 Wies – comune nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)

Germania 
 Wies – ex comune ora frazione di Kleines Wiesental, comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Wies – frazione di Lautrach, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Wies – frazione di Waldbröl, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Polonia 
 Mała Wieś – comune nel distretto di Płock (Masovia)
 Margońska Wieś – frazione di Margonin, comune nel distretto di Chodzież (Grande Polonia)
 Nowa Wieś Lęborska – comune nel distretto di Lębork (Pomerania)
 Nowa Wieś Wielka – comune nel distretto di Bydgoszcz (Cuiavia-Pomerania)
 Reńska Wieś – comune nel distretto di Kędzierzyn-Koźle (Opole)
 Stara Wieś – frazione di Brzozów, comune nel distretto di Brzozów (Precarpazia)
 Stara Wieś – frazione di Książ Wielki, comune nel distretto di Miechów (Piccola Polonia)
 Wielka Wieś – comune nel distretto di Cracovia (Piccola Polonia)
 Wielka Wieś – frazione di Książ Wielki, comune nel distretto di Miechów (Piccola Polonia)

Repubblica Ceca 
 Wies – antico nome tedesco di Loučka, comune nel distretto di Vsetín (Zlín)

Altro 
 Santuario di Wies – santuario situato a Steingaden (Germania)

Pagine correlate 
 Stara Wieś
 Wiese